

Geografia 
 Chauvin – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Louisiana, in particolare nella parrocchia di Terrebonne
 Chauvin – villaggio del Canada, situato nella provincia dell'Alberta, nella divisione No. 7.

Persone 
 Derek Chauvin (1976) – agente di polizia americano che uccise George Floyd
 Ingrid Chauvin (1973) – attrice francese
 Lilyan Chauvin (1925-2008) – attrice, regista e produttrice cinematografica statunitense
 Nicolas Chauvin (...–...) – militare francese
 Pierre-Athanase Chauvin (1774-1832) – pittore francese
 Rémy Chauvin (1913-2009) – biologo, naturalista ed entomologo francese
 Valentin Chauvin (1995) – fondista francese
 Yves Chauvin (1930-2015) – chimico francese

Pagine correlate 
Sciovinismo